Агірре () — іспанське прізвище.

Відомі носії:
 Атанасіо Агірре (1801—1875) — уругвайський політик
 Дієго Агірре (футболіст, 1993) (1993) — аргентинський футболіст
 Ельфего Ернан Монсон Агірре (1912—1981) — тимчасовий президент Гватемали з кінця червня до початку липня 1954 року
 Есперанса Агірре (1952) — іспанська юрист і політик
 Кольдо Агірре (1939) — іспанський футболіст
 Лоренсо Агірре (1884—1942) — іспанський художник
 Марк Агірре (1959) — американський баскетболіст
 Педро Аґірре Серда (1879-1941) — президент Чилі
 Сальвадор Агірре (1862—1947) — в. о. президента Гондурасу упродовж одного тижня у вересні 1919 року
 Франсіско Агірре (1908-???) — парагвайський футболіст
 Хав'єр Агірре (1958) — мексиканський футбольний тренер
 Хосе Антоніо Агірре (1904—1960) — іспанський політик
 Хуан Педро Агірре (1781—1837) — аргентинський революціонер і політик

Іспанські прізвища